Мысы́ — название населённых пунктов.

Россия 
 Мысы — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Мысы — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Мысы — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Мысы — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Мысы — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Мысы — село в Краснокамском районе Пермского края.
 Мысы — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Мысы — деревня в Кезском районе Удмуртии.

Украина 
 Мысы — село в Репкинском районе Черниговской области.